Zahradní bazén je stavba většinou u rodinného domu nebo rekreačního objektu a slouží k odpočinku, zábavě a relaxaci. Mít vlastní bazén je v současné době módní trend – navíc plavání je sport, který působí blahodárně na lidský organismus.

Zahradní bazény se stavějí různými technologiemi a vybavují se širokou škálou příslušenství.

Stavba zahradního bazénu 
Stavba zahradního bazénu zahrnuje několik kroků, které je potřeba promyslet a rozhodnout již před zahájením samotné konstrukce. Druh bazénu, povrch jeho okolí či technologie, které budou podporovat jeho funkci, je nutné mít vybrané již před zahájením stavebních úprav.
 Výběr místa pro bazén – je nutné vyhradit pro stavbu bazénu dostatečný prostor v zahradě a vyloučit přítomnost podzemní vody. Důležitá je také blízkost k domu, orientace na slunnou stranu, soukromí i prostor kolem bazénu, kam je třeba umístit přídavná zařízení a třeba místo pro lehátka nebo gril apod.
 Výběr typu bazénu – výběr materiálu ohraničení bazénu se liší svými vlastnostmi i cenou. Důležitá je také volba mezi zapuštěným a nadzemním bazénem.
 Jednání se stavebním úřadem – na příslušném stavebním úřadě je nutné podat ohlášení o stavbě bazénu. Tento krok se týká pouze konstrukce bazénů zapuštěných.
 Tvorba základů pro bazén – tvorba kvalitních základů pro zapuštěný bazén je prvním krokem při fyzické konstrukci bazénu. Zahrnuje hloubení prostoru pro bazén a betonování základní desky.
 Konstrukce bazénu a instalace technologií – po zhotovení povrchu bazénu se zavádí filtrace bazénu, zařízení pro ohřev vody a další technologie.
 Konstrukce a úprava okolního prostoru bazénu – výběr povrchu je důležitý pro funkčnost i estetický dojem.

Základní druhy 
 Samonosné bazény bez nafukovacích prvků
 Betonové bazény s izolačním nátěrem
 Betonové bazény s keramickým obkladem
 Betonové bazény s obkladem ze skleněné mosaiky
 Betonové bazény vyvařované fólií z PVC
 Betonové bazény s linerem
 Bazény z plastových nebo kovových prefabrikátů s linerem
 Ocelové montované bazény plech/fólie
 Laminátové bazény
 Celoplastové svařované bazény z PP (PE)
 Vyfukované skořepiny z PE

Odkazy

Reference

Související články 
 Koupací jezírko

Externí odkazy 
 Webové stránky s tematikou

Stavby
Bazény